Антуа́н (, среди афроамериканцев также ) — имя и фамилия французского происхождения, имеющее ту же этимологию, что имя Антон. Известные носители:

Имя 
 Антуан (1384—1415) — граф Ретеля, герцог Брабанта, герцог Лимбурга и маркграф Антверпена.
 Антуан (XIV век — 1427) — сеньор Монако.
 Антуан I (1661—1731) — князь Монако.
 Антуан II (1489—1544) — герцог Бара и Лотарингии, титулярный герцог Гелдерна.
 Антуан Бургундский (1421—1504) — незаконнорожденный сын и первый ребёнок Филиппа III Доброго.
 Антуан де Бурбон (1518—1562) — герцог де Вандом, глава дома Бурбонов, король Наварры.
 Антуан Орлеанский, герцог де Монпансье (1824—1890) — герцог де Монпансье.

Фамилия 
 Антуан, Андре (1858—1948) — французский актёр и режиссёр театра и кино, основатель «Свободного театра» (Театр Либр; 1887) и собственного театра в Париже (Theatre Antoine).
 Антуан, Винесса (род. 1983) — канадская телевизионная актриса.
 Антуан, Джонатан (род. 1995) — участник дуэта «Jonathan and Charlotte» из Великобритании.
 Антуан, Луи (1888—1971) — французский математик.
 Антуан, Мэттью (род. 1985) — американский скелетонист.

Другое 
 Антуан — река в Португалии.
 Антуан — замок в Бельгии.

См. также 
 «Антуан и Антуанетта» (фильм, 1947)